José Enrique Rauch puede referirse a:
 José Enrique Rauch: Arquitecto prusiano-argentino.
 José Enrique Rauch: Militar argentino, hijo del anterior.